Torma steht für:

 eine estnische Landgemeinde im Kreis Jõgeva, siehe Torma
 einen sklerotisierten Bereich des Epipharynx bei Insekten, siehe Torma (Insekten).

Torma ist der Familienname folgender Personen:
 Ágnes Torma (* 1951), ungarische Volleyballspielerin
 Gábor Torma (* 1976), ungarischer Fußballspieler
 Julien Torma (1902–1933), französischer Schriftsteller und Dichter
 Július Torma (1922–1991), slowakischer Boxer
 Károly Torma (1829–1897), ungarischer Politiker und Archäologe
 Zsófia Torma (1832–1899), ungarische Archäologin, Anthropologin und Paläontologin